Buccio est un nom de famille ou un prénom, qui peut se référer à:
 Fabienne Buccio (1959–), haute fonctionnaire française;
 Buccio di Ranallo (1294–1363), chroniqueur médiéval italien.

Homonymie d'anthroponyme